Lagoa Grande ist der Name folgender Gemeinden in Brasilien:

 Lagoa Grande (Minas Gerais), Bundesstaat Minas Gerais 
 Lagoa Grande (Pernambuco), Bundesstaat Pernambuco 
 Lagoa Grande do Maranhão, Bundesstaat Maranhão